Рипа () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Тінка.
 Рипа () — село в Румунії, у повіті Горж. Адміністративно підпорядковується місту Мотру.